Zespół wsparcia - grupa okrętów jednej lub kilku klas podporządkowana jednemu dowódcy, zorganizowana w celu wsparcia innych sił morskich lub sił lądowych wykonujących zadanie taktyczne lub operacyjne (np. wsparcie sił dozoru, wsparcie nadmorskiego skrzydła wojsk lądowych, wsparcie desantu itp.).

Marynarka wojenna